

Codici 
 bah – codice ISO 639-3 del creolo inglese delle Bahamas
 BAH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale del Bahrein
 BAH – Codice nazione del CIO per le Bahamas
 BAH – Codice nazione della FIFA per le Bahamas

Persone 
 Abdallah Bah – calciatore guineano di ruolo portiere
 Cédric Bah – cestista ivoriano
 Dawda Bah – calciatore gambiano di ruolo attaccante
 Lionel Bah – calciatore ivoriano con cittadinanza francese di ruolo centrocampista
 Mamadou Bah – calciatore singaporiano di ruolo difensore
 Mamadou Diouldé Bah – calciatore guineano di ruolo centrocampista
 Schumann Bah – calciatore guineano di ruolo difensore
 Thierno Bah – calciatore guineano con cittadinanza svizzera di ruolo centrocampista
 Johannes Bah Kuhnke – attore e cantante svedese noto anche come Johannes Kuhnke

Altro 
 Bah – città del Ciad
 Bah – suddivisione dell'India